This Is the Remix – album Destiny’s Child
 This Is the Remix – album Jessiki Simpson